Il gruppo dell'ettringite è un gruppo di minerali, chimicamente sono ossisali di calcio-metallo con anioni solfato, carbonato, silicato, borato e germanato.

Minerali del gruppo dell'ettringite 
 Bentorite 
 Buryatite 
 Carraraite
 Charlesite
 Ettringite
 Jouravskite
 Micheelsenite     
 Sturmanite
 Thaumasite

Ettringite